Hendrik de La Tour d'Auvergne of Hendrik van Bouillon (1555 - 1623)
 zijn zoon Henri de La Tour d'Auvergne (Turenne) (1611 - 1675)
 Henri-Godefroi de La Tour d'Auvergne (1823 - 1871), Frans politicus